Malfurada pode referir-se :
Globularia salicina - espécie vegetal endémica da Madeira e Canárias.
Hypericum grandifolium - espécie vegetal endémica da Madeira e Canárias.
Hypericum inodorum

Desambiguação